El topónimo Bexley puede hacer referencia a:

 el barrio de Bexley, en la ciudad de Sídney (Australia);
 la ciudad de Bexley, en Ohio (Estados Unidos);
 el municipio de Bexley, en el Gran Londres (Inglaterra);
 el barrio de Bexley, en el municipio anterior;
 la antigua circunscripción parlamentaria de Bexley, en torno a dicho municipio; o
 el barrio de Bexley, en la ciudad de Christchurch (Nueva Zelanda).